Termenul comună se poate referi la:

Comună, o unitate administrativ-teritorială
Comuna din Baku, o entitate politică efemeră, care a existat între 13 aprilie și 25 iulie 1918
, conducerea Parisului între 1789 și 1795
Comuna din Paris, un guvern care a condus Parisul începând cu 28 martie și până la 28 mai 1871
Comuna primitivă,  prima treaptă de dezvoltare a societății omenești, caracterizată prin munca în comun și prin împărțirea egală a bunurilor materiale

Unități administrativ-teritoriale
 Comunele Algeriei
 Comunele Angolei
 
 Comunele Belgiei
 Comunele Beninului
 Comunele Bulgariei
 Comunele din Burundi
 Comunele Cambodgiei
 Comunele Camerunului
 Comunele Cehiei
 Comunele din Chile
 Comunele Coastei de Fildeș
 Comunele Croației
 Comunele Elveției
 Comunele Estoniei
 Comunele Finlandei
 Comunele Franței
 Comunele Germaniei
 Comunele Groenlandei
 Comunele din Haiti
 Comunele Italiei
 Comunele Luxemburgului
 Comunele Madagascarului
 Comunele Mauritaniei
 Comunele Nigerului
 Comunele Norvegiei
 Comunele Olandei
 Comunele Poloniei
 Comunele Republicii Centrafricane
 Comunele Republicii Moldova
 Comunele României
 Comunele Senegalului
 Comunele Serbiei
 Comunele Slovaciei
 Comunele Sloveniei
 Comunele Suediei
 Comunele Ungariei

 Comună mare (Ungaria)
 Comună rurbană

Vezi și

:Categorie:Comune
Commune

Împrumuturi lingvistice din franceză